Schimrigk ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schimrigk (* 1992), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Klaus Schimrigk (1930–2021), deutscher Neurologe
 Robert Schimrigk (1904–1976), deutscher Psychiater und ärztlicher Standespolitiker